Саммартини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саммартини, Джованни Баттиста (1700/1701—1775) — итальянский композитор, органист, хормейстер и педагог.
 Саммартини, Джузеппе (1695—1750) — итальянский композитор и гобоист эпохи позднего барокко и раннего классицизма.